Каянье́лло () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каяньелло, Андреа (род. 1987) — итальянский гребец.
 Каяньелло, Винченцо (1932—2002) — итальянский юрист и политик.